Heinrich Hofmann henviser til blandt andre:

 Heinrich Hofmann (komponist) (1842–1902) – tysk komponist
 Heinrich Hofmann (maler) (1824–1911) – tysk maler